Il crivello è uno strumento formato da un setaccio oscillante o rotante, dotato di maglie più o meno fini. È utilizzato laddove si renda necessario separare composti di granulometrie diverse, al fine di analizzarli o raffinarli.

Esempi di utilizzo dei crivelli si hanno nell'industria agricola, dove vengono utilizzati per separare semi e granaglie, in geologia, al fine di eseguire analisi granulometriche oppure nell'industria mineraria.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Industria estrattiva
Attrezzi agricoli